Michael Smith (1932-2000) – kanadyjski chemik
 Mike Smith (1943–2008) – angielski wokalista zespołu The Dave Clark Five
 Michael John Smith (1945-1986) – amerykański astronauta
 Michael W. Smith (ur. 1957) – amerykański artysta sceny CCM
 Michael Bailey Smith (ur. 1957) – amerykański aktor
 Mike Smith (ur. 1967) – kanadyjski dziesięcioboista
 Michael Smith (ur. 1972) – amerykański koszykarz
 Mike Smith (ur. 1973) – amerykański gitarzysta zespołów Snot i Limp Bizkit
 Mike Smith (ur. 1972) – kanadyjski aktor (Chłopaki z baraków)
 Mike Smith (ur. 1982) – kanadyjski hokeista
 Michael Smith (ur. 1990) – angielski darter